ISO 3166-2:GF — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гвиане.
Стандарт охватывает Гвиану. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гвианы — GF. Одновременно Гвиане присвоен геокод второго уровня — FR-GF как заморскому департаменту Франции. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — GF, присвоенного Гвиане в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гвианы

Геокоды пограничных Гвиане государств 
 Суринам (на западе),
 Бразилия (на юге, на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Франции

Ссылки 
 Геокоды Гвианы 

2:GF